Национальная лига А 1994/95 () — 98-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Предварительный этап

Финальный этап

Переходный турнир

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 1994 году
Спорт в Швейцарии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995